Betung (Pangkalan Kuras), een plaats in Indonesië
Betung (Betung), een plaats in Indonesië
Betung (Benakat), een plaats in Indonesië
Betung (Gelumbang), een plaats in Indonesië
Betung (Kumpeh), een plaats in Indonesië
Betung (Abab), een plaats in Indonesië
Betung (Rajabasa), een plaats in Indonesië